A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a taekwondo férfi nehézsúlyú versenyszámát augusztus 23-án rendezték.

Mérkőzések 
A rövidítés jelentése a következő:

Vigaszág

Végeredmény

Források 

F80+